Wjatschaslau Michajlawitsch Katschura (; * 26. Oktober 1954 in Dresden, DDR) ist ein pensionierter Major des GRU der UdSSR. Er nahm an Kriegen in Afghanistan und vermutlich in Libyen teil. Er war der letzte Bürger von Belarus, der aus libyscher Gefangenschaft befreit wurde.

Biographie 
Katschura erhielt eine militärische Ausbildung in der obersten Kommandoschule in Kiew.

Seit 1986 war er am afghanischen Krieg beteiligt. Im Jahr 1987 wurde er zum Stabschef der 334. separaten Abteilung der GRU-Spezialeinheiten ernannt. Im Mai 1988 verließ er als Offizier Afghanistan.

Er diente einige Zeit in der 5. separaten Spezialbrigade in Marjina Horka. Im Jahr 1993 trat Katschura in den Ruhestand.

Zuerst arbeitete der pensionierte Militär als Fahrer in einer privaten Firma, später reparierte Katschura in Libyen Autos.

Im Jahr 2005, wie Katschura selbst behauptete, ging er auf Einladung eines Freundes ins Libysche Dschamahirija. Er blieb im Land, selbst als der Bürgerkrieg begann. Nach anderen Informationen kam er als pensionierter Offizier im Juni 2011 als Teil einer Gruppe internationaler Spezialisten aus Russland, der Ukraine und Weißrussland ins Land. Diese wurden von einer gemeinsamen russisch-libyschen Firma angeheuert. Gemäß seiner Aussage hat er an Verträgen gearbeitet, die mit dem Wissen der Regierung des Landes abgeschlossen wurden.

Libysche Gefangenschaft 
Während der Schlacht von Tripolis wurde Katschura von der libyschen Opposition gefangen genommen. Die Kämpfer nahmen auch drei seiner Landsleute fest (Gardienko, Edemichev und Trufanov). Die Rebellen beschuldigten sie, für das Regime von Muammar al-Gaddafi zu arbeiten.

Nach Angaben der Rebellen waren die Häftlinge im Reparaturdienst der libyschen Luftabwehr beschäftigt. Einige Quellen sagen, dass Katschura ein Scharfschütze in Gaddafis Armee war.

Im Juni 2012 wurden sie alle wegen Zusammenarbeit mit Gaddafi-Getreuen zu 10 Jahren Haft verurteilt.

Im Jahr 2014 gelang es den belarussischen Behörden, Gardiyenko, Edemichev und Trufanov vorzeitig freizulassen. Katschura befand sich noch in Haft.

Im September 2017 schloss sich die Gruppe von Lev Dengov, die sich auch mit der Freilassung von russischen Staatsbürgern beschäftigte, an die Arbeit zur Befreiung von Katschura an. Im Dezember hat das Team von Dengov die Ärzte Inna Babusch und Sergei Zdotа nach Weißrussland zurückgebracht.

Am 29. Januar 2018 wurde der Gefangene freigelassen. Er flog von Tripolis nach Abu Dhabi, von dort nach Moskau und kam am Morgen des 2. Februar in Minsk an.

Auszeichnungen 
  Orden des Roten Sterns

Familie 
Katschura hat einen Sohn Michael und eine Tochter Elena.

Weblinks 
 Ливийский пленник — Газета Коммерсантъ № 19 (6257) от 02.02.2018
 «Два года не видел солнца, мечтал о борще и подтянул английский». Белорус о 7-летнем плену в Ливии

Einzelnachweise 

Geboren 1954
Mann
Belarusse
Sowjetbürger
Major (Sowjetunion)
Träger des Ordens des Roten Sterns